Старогард-Ґданський (, ) — місто в північній Польщі, на річці Вежица. Знаходиться в Поморській СЕЗ

Українці в Старогарді 
В місті діють коло Об'єдання українців в Польщі та греко-католицька парафія св. Йосафата. Парафія розміщується за адресою Os. 1000-lecia 1A. Богослужіння тимчасово ведеться в римсько-католицькому костелі св. Духа, а церква будується.

Демографія 
Демографічна структура станом на 31 березня 2011 року:

Примітки 

Міста Поморського воєводства